Кодевцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кодевцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Кодевцы — деревня в Молодечненском районе Минской области.